Серге́й Дми́триевич Ефи́мов:
 Ефимов, Сергей Дмитриевич (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Ефимов, Сергей Дмитриевич (род. 1987) — российский футболист.